Серран:

Фамилии 
 Серран, Жуан (? — 1521) — португальский и испанский мореплаватель.
 Серран, Франсишку (? — 1521) — португальский путешественник и кузен Фернана Магеллана.
 Серран, Хуан Карлос (1954—2016) — мексиканский актёр аргентинского происхождения и художник кино.
 Верисиму Серран, Жуакин (1925—2020) — португальский историк.

Топонимы 
 Серран (замок, Франция) — дворцово-замковый комплекс в долине Луары, Франция.